Barbacoa
 Barbacoa o graella, estri de ferro amb forma de reixeta que se situa damunt del foc o les brases per coure-hi aliments.
 Barbacoa o paeller, construcció de material que inclou la graella.
 Barbacoa o graellada, mètode per cuinar aliments, normalment carns mitjançant la calor radiant o gasos calents d'un foc.
 Barbacoa xinesa  o char Siu, barbacoa de carn de porc a l'estil cantonès.
 Jordi Colombi, cantant conegut per Barbacoa.